Кроутер — фамилия. Известные носители:
 Кроутер, Босли
 Кроутер, Сэмюэл Аджай